Valeriani ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Valeriani (Maler) (1708–1762), italienischer Maler 
 Giuseppe Valeriani (Architekt) (1542–1596), italienischer Architekt und Leiter des jesuitischen Ordensbauamtes in Rom